Karry steht für:

 Heinz-Herbert Karry (1920–1981), deutscher Politiker
 Karry (Automarke), chinesische Automarke

Siehe auch:
 Kary